Ženská čtyřhra ve Wimbledonu 2016 probíhala na přelomu června a července 2016. Do londýnského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři párů. Z kvalifikačního turnaj postoupily čtyři dvojice. Obhájcem titulu byl první světový pár složený ze Švýcarky Martiny Hingisové a Indky Sanii Mirzaové, který ve čtvrtfinále nestačil na maďarsko-kazašskou dvojici Tímea Babosová a Jaroslava Švedovová.

Vítězem se stal nenasazený pár.

V ženské čtyřhře triumfovaly americké sestry Serena a Venus Williamsovy. Obě tak získaly šestou trofej z této wimbledonské soutěže a čtrnáctou grandslamovou, když všechny finálové zápasy od French Open 1999 vyhrály. Ve statistikách jim patřilo 2. místo za párem Martina Navrátilová a Pam Shriverová s dvaceti deblovými vítězstvími.

Při slavnostním ceremoniálu Serena uvedla: „Bylo opravdu zvláštní být zde znovu a vyhrát Wimbledon ve čtyřhře. Milujeme to, milujeme hrát čtyřhru, milujeme být spolu.“ Její sestra Venus dodala: „Sledovat Serenu v předchozím utkání bylo úžasné, a tak jsem já byla do té hry vtažena. Museli jsme zmáčknout tlačítko reset a připravit se na čtyřhru. Přinesla energii z prvního utkání.“

Američanky tak měly po turnaji bilanci grandslamových finále 14–0, když premiérovou trofej vybojovaly na French Open 1999 a poslední předchozí ve Wimbledonu 2012. Čtrnáct titulů je v otevřené éře řadilo na 2. místo za pár Martina Navrátilová a Pam Shriverová s dvaceti vítězstvími. Pro obě to byla šestá wimbledonská trofej z ženské čtyřhry. S výhledem na Olympiádu v Riu de Janeiru spolu sestry nastoupily do třetí události v probíhající sezóně. Na antuce v Římě však dohrály v úvodním kole a na Roland Garros pak ve třetí fázi.

Nasazení párů 

  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Tímea Babosová /  Jaroslava Švedovová (finále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (3. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Julia Görgesová /  Karolína Plíšková (semifinále)
 
  Sü I-fan /  Čeng Saj-saj (1. kolo)
  Raquel Atawová /  Abigail Spearsová (semifinále)
  Andreja Klepačová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Margarita Gasparjanová /  Monica Niculescuová (1. kolo)
  Vania Kingová /  Alla Kudrjavcevová (2. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (3. kolo, skreč)
  Sara Erraniová /  Oxana Kalašnikovová (1. kolo)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2016